Пуерто дел Перико има више значења:

 Пуерто дел Перико (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пуерто дел Перико (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пуерто дел Перико (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику